Đorđević oder Djordjevic ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Đorđević (* 1986), serbische Ballerina und Choreografin
 Barney Djordjevic, serbisch-US-amerikanischer Fußballspieler, geboren als Slobodan Đorđević
 Bojan Đorđević (* 1965), serbischer Literaturhistoriker
 Boriša Đorđević (* 1953), jugoslawischer Fußballnationalspieler
 Borisav Đorđević (* 1952), serbischer Rocksänger und Politiker
 Borivoje Đorđević (* 1948), jugoslawischer Fußballspieler
 Bratislav Đorđević (* 1946), jugoslawischer Fußballspieler
 Dimitrije Đorđević (* 1922), serbischer Historiker
 Filip Đorđević (* 1987), serbischer Fußballspieler
 Filip Đorđević (Fußballspieler, 1994) (* 1994), serbischer Fußballspieler
 Ivan Ðorđević (* 1978), serbischer Squashspieler
 Jovan Đorđević (1826–1900), serbischer Schriftsteller
 Kristijan Đorđević (* 1976), serbischer Fußballspieler und -trainer
 Luka Đorđević (* 1994), montenegrinischer Fußballspieler
 Marko Đorđević (* 1978), serbischer Skirennläufer
 Marko Đorđević (Fußballspieler) (* 1983), serbischer Fußballspieler
 Milica Đorđević (* 1984), serbische Komponistin
 Mirko Đorđević (1938–2014), jugoslawischer bzw. serbischer Publizist
 Mladomir Đorđević (* 1924), jugoslawischer Filmregisseur
 Nenad Đorđević (* 1979), serbischer Fußballspieler
 Predrag Đorđević (* 1972), serbischer Fußballspieler
 Saša Đorđević (* 1981), serbischer Fußballspieler
 Slavoljub Đorđević (* 1981), serbischer Fußballspieler
 Tihomir Đorđević (1868–1944), serbischer Ethnologe und Kulturhistoriker
 Vladan Đorđević (1844–1930), serbischer Chirurg und Ministerpräsident 1897–1900
 Vladimir R. Đorđević (1869–1938), serbischer Musikwissenschaftler und -ethnologe
 Vlastimir Đorđević (* 1948), serbischer Politiker und Polizeichef

Siehe auch:
 Georgijević